Bijker est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Lucas Bijker (né rn 1993), joueur brésilo-néerlandais de football
Wiebe Bijker (né en 1951), philosophe et sociologue néerlandais

Homonymie de patronyme